El toponimio El Hamma hace referencia a varias localidades en el norte de África:

Lugares
 El Hamma, en Marruecos.
 El Hamma, en Argelia.